Элисед:

 Элисед I (ок. 810—885) — король Брихейниога (840—885).
 Элисед ап Гуилог (ок. 695—ок. 755) — король Поуиса (около 710 — около 755).